Oliver Baumann (Breisach, 1990. június 2. –) német korosztályos válogatott labdarúgó, aki jelenleg az TSG 1899 Hoffenheim játékosa.

Pályafutása

Statisztika

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 Oliver Baumann Worldfootball
 
 Oliver Baumann Transfermarkt
 

Német labdarúgók
Labdarúgókapusok
1990-ben született személyek
Az SC Freiburg labdarúgói
A TSG 1899 Hoffenheim vezetőedzői
A Bundesliga labdarúgói
Élő személyek